ECT2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 3-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 914 амінокислот, а молекулярна маса — 103 505.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як транспорт, транспорт білків, клітинний цикл, поділ клітини, диференціація, нейрогенез, поліморфізм, ацетиляція, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у цитоплазмі, цитоскелеті, ядрі, клітинних контактах, щільних контактах.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 3

Некатегоризовані білки